Hercegovačka nogometna zona  je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1976./77.  
Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bila "Iskra" iz Stoca.

Ljestvica 

 Duvno - tadašnji naziv za Tomislavgrad 
 Lištica - tadašnji naziv za Široki Brijeg
 ljestvica bet rezultata tri utakmice

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 Republička liga BiH 1976./77.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Ešref Selimović, Mate Kelava: Povijest nogometa u Tomislavgradu : od Tomislava do Tomislava, Tomislavgrad, 2014.,   (Matica hrvatska)  (Naša ognjišta), str. 237-239 
 nk-sirokibrijeg.com, Miljenko Karačić: Zlatne godine - Šest desetljeća nogometa u Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2008., str. 40-41, preuzeto 10. veljače 2020.     
  

1976-77 Hercegovina
 Hercegovina
1976-77